Landsberg kan syfta på:

 Landsberg in Ostpreußen – en polsk stad i Ermland-Masuriens vojvodskap, se Górowo Iławeckie
 Landsberg an der Warthe – under medeltiden Neu-Landsberg – en polsk stad i Lebusz vojvodskap, se Gorzów Wielkopolski
 Landsberg in Oberschlesien – en polsk stad i Opole vojvodskap, se Gorzów Śląski
 Landsberg am Lech – en stad i delstaten Bayern i Tyskland
 Landsberg, Sachsen-Anhalt – en tysk stad i Sachsen-Anhalt.
 Landsberg (Saalekreis) – en borg i Sachsen-Anhalt
 Altlandsberg – en stad och stadskommun (tyska: Stadt) i förbundslandet Brandenburg i Tyskland
 Deutschlandsberg –  en stad i den österrikiska delstaten Steiermark
 Landsbergfängelset – ett fängelse i Landsberg am Lech i Bayern